Neil steht für:

 Neil (Vorname), englischsprachiger Vorname
 Tropischer Sturm Neil im Pazifik 1999
 Christopher Neil Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Neil ist der Familienname folgender Personen:

 Al Neil (1924–2017), kanadischer Jazzpianist, Bildender Künstler und Autor

 Andrea Neil (* 1971), kanadische Fußballspielerin
 Anita Neil (* 1950), britische Sprinterin
 Chris Neil (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Debra Neil-Fisher, US-amerikanische Filmeditorin
 Frank Neil (1886–1940), australischer Theaterunternehmer
 Frankie Neil (1883–1970), US-amerikanischer Boxer
 Fred Neil (1936–2001), amerikanischer Blues- und Folksänger und Songschreiber
 John Baldwin Neil (1842–1902), US-amerikanischer Politiker
 Steve Neil (1953–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Vince Neil (* 1961), US-amerikanischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Neil (Mississippi) im Bundesstaat Mississippi
 Neil (Tennessee) im Bundesstaat Tennessee

Siehe auch:
 Neal
 Neale
 Neill
 Niall
 Niel
 Niehl (Begriffsklärung)
 Nil (Begriffsklärung)
 McNeil
 O’Neil
 O’Neill

en:Neil (name)
it:Neil
ru:Нил (имя)